Disney BIG è una rivista a fumetti pubblicata in Italia dal 2008, prima da The Walt Disney Company Italia e da novembre 2013 dalla Panini Comics.

Dedicato alle avventure della Banda Disney, è il mensile col maggior numero di pagine in assoluto.

Note

Voci correlate 
 Fumetti Disney
 I Grandi Classici Disney

Collegamenti esterni 
 
 

Riviste di fumetti Disney